Чемпионат мира по фигурному катанию 1924 года был проведён Международным союзом конькобежцев в Великобритании и Норвегии. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании и в парном катании.

Соревнование среди мужчин и пар проходили с 26 по 27 февраля в Манчестере, среди женщин — с 16 по 17 февраля в Осло. На этом чемпионате дебютировала будущая многократная чемпионка мира норвежка Соня Хени.

Участники 
В чемпионате приняло участие 19 фигуристов из 6-ти стран. Представитель Великобритании Джон Пэйдж выступал в мужском одиночном катании и в парном катании.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 

Февраль 1924 года
Мир1924
Мир1924
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1924 году
Спорт в Великобритании в 1924 году
Чемпионаты мира в Великобритании